

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Boryń – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Czerwieńsk
 Boryń – przysiółek wsi Mozów w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Boryń – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny

Inne 
 Boryń – struga, dopływ Zbrzycy

Przypisy